Семья Поланецких — многозначный термин:
 Семья Поланецких — роман Генрика Сенкевича.
  — телеэкранизация романа.